Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 479 dans le monde.

 Route régionale 479 en Finlande
 Route nationale 479 en France